Eucyclops nigroviridis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1931 roku przez japońskiego zoologa Isokiti Haradę.

Przypisy

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Eucyclops nigroviridis Harada, 1931. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1931 roku